Карповский — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Карповский — посёлок в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Карповский — посёлок в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Карповский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Карповский — исчезнувший участок в Зиминском районе Иркутской области.
 Карповский — посёлок в Буйском районе Костромской области.
 Карповский — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Карповский — хутор в Цимлянском районе Ростовской области.

См. также 
 Карповский мост
 Карповский переулок
 Карповский сельсовет
 Карпов
 Карпова
 Карповка
 Карпово
 Карповская
 Карповское
 Карпинский